Gaido est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Domenico Gaido (fl. 1910-1927), réalisateur et scénariste italien ;
 Lucía Gaido (née en 1988), joueuse argentine de volley-ball.

Notes et références